Josef Selmayr ist der Name folgender Personen:

* Josef Selmayr (Unternehmer) (1851–1909), deutscher Gutsbesitzer, Unternehmer und Politiker
 Josef Selmayr (General) (1905–2005), deutscher Brigadegeneral